Palkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Palkino (Pskow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Pskow, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

Dörfer:
 Palkino (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Palkino (Iwanowo, Luch), in der Oblast Iwanowo, Rajon Luch
 Palkino (Iwanowo, Schuja), in der Oblast Iwanowo, Rajon Schuja
 Palkino (Jaroslawl, Myschkin), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Myschkin
 Palkino (Jaroslawl, Rybinsk, Lom), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk, Landgemeinde Lom
 Palkino (Jaroslawl, Rybinsk, Pogorelka), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk, Landgemeinde Pogorelka
 Palkino (Kirow, Lebjaschje), in der Oblast Kirow, Rajon Lebjaschje
 Palkino (Kirow, Podossinowez), in der Oblast Kirow, Rajon Podossinowez
 Palkino (Kirow, Uni), in der Oblast Kirow, Rajon Uni
 Palkino (Kostroma, Antropowo), in der Oblast Kostroma, Rajon Antropowo
 Palkino (Kostroma), in der Oblast Kostroma, Rajon Kostroma
 Palkino (Kostroma, Neja), in der Oblast Kostroma, Rajon Neja
 Palkino (Moskau), in der Oblast Moskau
 Palkino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Palkino (Pskow, Beschanizy), in der Oblast Pskow, Rajon Beschanizy
 Palkino (Pskow, Newel), in der Oblast Pskow, Rajon Newel
 Palkino (Pskow, Pskow), in der Oblast Pskow, Rajon Pskow
 Palkino (Smolensk, Krasny), in der Oblast Smolensk, Rajon Krasny
 Palkino (Smolensk, Wjasma), in der Oblast Smolensk, Rajon Wjasma
 Palkino (Twer, Kalinin), in der Oblast Twer, Rajon Kalinin
 Palkino (Twer, Sonkowo), in der Oblast Twer, Rajon Sonkowo
 Palkino (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Palkino (Wologda, Belosersk), in der Oblast Wologda, Rajon Belosersk
 Palkino (Wologda, Grjasowez), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez
 Palkino (Wologda), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda